Carloto est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur brésilien de football

Prénom
Carloto Cotta (né en 1984), acteur portugais

Voir aussi